Kouyaté ist der Familienname folgender Personen:

 Aïssatou Kouyaté (* 1995), französische Handballspielerin
 Bassekou Kouyaté (* 1966), malischer Musiker
 Boubakar Kouyaté (* 1997), malischer Fußballspieler
 Cheikhou Kouyaté (* 1989), senegalesischer Fußballspieler
 Dani Kouyaté (* 1961), Regisseur aus Burkina Faso
 Kandia Kouyaté (* 1958), malische Sängerin
 Khadija Kouyaté, französische Schauspielerin für Film und Theater und Theaterregisseurin
 Lansana Kouyaté (* 1950), Premierminister Guineas
 Seydou Badian Kouyaté (1928–2018), malischer Schriftsteller
 Sotigui Kouyaté (1936–2010), burkinischer Schauspieler
 Soriba Kouyaté (1963–2010), senegalesischer Musiker
 Tiemoko Garan Kouyaté (1902–1944), malischer Aktivist